Les Agudes (Massís del Montseny), muntanya del Massís del Montseny a cavall dels municipis d'Arbúcies (la Selva), Fogars de Montclús i Montseny (Vallès Oriental) 
 Les Agudes (Montferrer i Castellbò), muntanya del municipi de Montferrer i Castellbò a la comarca de l'Alt Urgell 
 Cap des Agudes, muntanya del municipi de Bausen a la Vall d'Aran 
 Puig de les Agudes, muntanya repartida entre els municipis de Llanars, Setcases i Vilallonga de Ter 
 Roques Agudes, muntanya al municipi de les Valls d'Aguilar (comarca de l'Alt Urgell)
 Serra de les Agudes, serra entre els municipis d'Alt Àneu i d'Espot a la comarca del Pallars Sobirà